A veia glútea inferior é uma veia da pelve.

Veias